Валдас Урбонас (; ) — литовский футболист и тренер.

Биография

Карьера игрока 
Начинал карьеру в командах чемпионата Литовской ССР, затем играл в высшем и первом дивизионах независимого чемпионата Литвы и в венгерских клубах.

15 ноября 1991 года дебютировал в составе сборной Литвы в матче Кубка Балтии против Эстонии, в этой же игре забил свой единственный гол за сборную. Всего в 1991—1993 годах сыграл 14 матчей за национальную команду, в том числе 4 отборочных матча чемпионата мира, 4 матча Кубка Балтии и 6 товарищеских игр.

Карьера тренера 
С 2003 года работает тренером. Начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2008 году в клубе «Экранас», с которым выиграл пять чемпионских титулов, а в 2012/13 вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. В 2008, 2011 и 2012 годах признавался лучшим тренером Литвы.

С декабря 2014 года возглавлял клуб «Тракай», в 2015 году выиграл серебро чемпионата Литвы.

Примечания

Ссылки 
 
 Литовская футбольная энциклопедия
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Нерис»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Жальгирис Б»
Игроки ФК «Инкарас»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Гажзер»
Игроки ФК «Экранас»
Футбольные тренеры Литвы
Тренеры ФК «Экранас»
Тренеры ФК «Ритеряй»
Тренеры ФК «Спартак» Юрмала
Тренеры ФК «Жальгирис»
Тренеры сборной Литвы по футболу